Le fleuve Meuse traverse la France, la Belgique et les Pays-Bas et se jette dans la mer du Nord. Y sont associés :
 Meuse barrée (Afgedamde Maas), ancien bras de la Meuse à l'est du Pays d'Altena ;
 Nouvelle Meuse (Nieuwe Maas), ancien bras de la Meuse, aujourd'hui bras du Rhin, aux environs de Rotterdam aux Pays-Bas ;
 Vieille Meuse (Oude Maas), ancien bras de la Meuse, aujourd'hui principalement bras du Rhin, aux environs de Dordrecht aux Pays-Bas  ;
 Meuse de Brielle (Brielse Maas), ancienne rivière entre la Vieille Meuse et la Mer du Nord aux Pays-Bas.
 Meuse de Bergen (Bergsche Maas), canal reliant la meuse à l'Amer aux Pays-Bas.

Toponyme 
 Meuse, département français de la région Lorraine traversé par le fleuve du même nom.
 Meuse, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Val-de-Meuse.
 Bouches-de-la-Meuse, ancien département français.
 Côtes de Meuse, côte longeant la Meuse.
 Meuse-Inférieure, ancien département français.

Ardennes 

 Bogny-sur-Meuse
 Ham-sur-Meuse
 Joigny-sur-Meuse
 Montigny-sur-Meuse
 Nouvion-sur-Meuse
 Vrigne-Meuse

Haute-Marne 
 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon, commune nouvelle créee en 2016.
 Brainville-sur-Meuse
 Le Châtelet-sur-Meuse, où elle prend sa source.
 Dammartin-sur-Meuse
 Doncourt-sur-Meuse
 Malaincourt-sur-Meuse
 Meuse, ancienne commune aujourd'hui intégrée à Val-de-Meuse.
 Provenchères-sur-Meuse, ancienne commune aujourd'hui intégrée à Val-de-Meuse.
 Romain-sur-Meuse
 Val-de-Meuse, créée en 1972.

Meuse

Vosges 
 Bazoilles-sur-Meuse
 Maxey-sur-Meuse

Sport 
 Handball Club Visé Basse Meuse, club belge de handball situé à Visé près de Liège
 Coq Mosan, club belge de rugby situé à Herstal près de Liège

Astronomie 
 (3016) Meuse, astéroïde

Navires 
 La Meuse, pétrolier ravitailleur de la Marine nationale française

Voir aussi 
 Gare de Meuse TGV, gare ferroviaire située à Les Trois-Domaines
 Art mosan
 Brasseries de la Meuse, ancien groupe brassicole
 Marie Meuse et Gilles Roux, série de bande dessinée
 Ancienne Société anonyme des Charbonnages de la Meuse à Villers-le-Bouillet en Belgique
 Tour de la Meuse (Maastoren), un gratte-ciel à Rotterdam aux Pays-Bas
 , nom de plusieurs quotidiens
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France